Павел Карцов:
 Карцов, Павел Петрович (1821—1892) — генерал от инфантерии, военный писатель.
 Карцов, Павел Степанович (1785—1847) — генерал-майор, рязанский губернатор.